

Sigle 
 Giornata mondiale della gioventù
 Giornate Mondiali Guzzi

Codici 
 GMG – codice vettore ICAO di GMG Airlines